François Konter (1934-2018), footballeur international luxembourgeois ;
 Norbert Konter (1927-2018), joueur de football et homme politique luxembourgeois.